John Kerin ist der Name folgender Personen:

* John Kerin (Schiedsrichter) (1875–1946), US-amerikanischer Baseballschiedsrichter 
 John Kerin (Politiker) (* 1937), australischer Politiker
 John F. Kerin (1944–2006), australischer Mediziner und Hochschullehrer